– grado ninja presente nel manga e nell'anime Naruto
  – nome giapponese del Pokémon Shedinja